Джон Го́вард Говард, Джон (ум. 1437) — английский землевладелец, дед следующего.
 Говард, Джон, 1-й герцог Норфолк (1421/1428 1485) — английский аристократ, дипломат и полководец, сторонник Йорков.
 Говард, Джон (1726—1790) — английский юрист и филантроп, реформатор тюремной системы.
 Говард, Джон, 15-й граф Саффолк (1739—1820) — английский дворянин, участник Войны за независимость США, губернатор Лондондерри.
 Ховард, Джон Эгер (1752—1827) — американский плантатор, военный и политик, 5-й губернатор Мэриленда.
 Говард, Джон Уинстон (род. 1939) — премьер-министр Австралии в 1996—2007 годах.
  (1913—1995) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1952) — австралийский актёр театра и телевидения.
 Говард, Джон (род. 1983) — американский боец ММА.